Bulusan peut faire référence à :

Bulusan (volcan)
Bulusan (ville)